BLIS steht für:
 bacteriocin-like inhibitory substances, spezielle kleine Eiweißmoleküle, siehe BLIS (Medizin)
 Blind Spot Information System, eine elektronische Totwinkel-Erkennung für PKW, siehe Spurwechselassistent
 Blindeninformationssystem im öffentlichen Personennahverkehr in Dresden
 Brandenburgischer Landesverein zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch interessierter Schüler e. V., Verein für Begabtenförderung
 Bahnhof Berlin-Lichterfelde Süd (DS100-Code)

Blis steht für:
 Bliss-Symbol (ISO-15924-Code), in den 1940er Jahren entwickelte Pasigrafie

Siehe auch:
 Bliss

BLIS